Вероника широколистная, или Вероника дубровник, или Вероника большая () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства  (ранее этот род относили к семейству Норичниковые).

Распространение и экология 
Западная Европа: Германия, Италия, Франция, Бельгия, страны бывшей Югославии, Швейцария, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, Болгария, Румыния, восточная часть Испании; Азия: Китай (по-видимому, Северная Джунгария), Монголия (возможно, река Селенга); территория бывшего СССР: от западной границы на восток до нижнего течения реки Ишим и устья реки Селенги; на севере достигает устья реки Чулым, 59°45' северной широты на реке Енисей, 60°30' северной широты на реке Пит, Братска и Киренска, отсутствует к востоку от линии Киренск — Улан-Удэ; в европейской части северная граница проходит по линии Финский залив — низовья реки Волхов — верховья Волги — низовья рек Мологи и Шексны — Нижний Новгород — Киров — Пермь — Нижний Тагил, отсутствует к югу от линии Одесса — Днепр — Ростов-на-Дону — излучина Дона — Волгоград — Уральск — Орск; произрастает также в горах Крыма и на Кавказе, в лесной и лесостепной частях Предкавказья до Даргкоха, на Тарбагатае, в Сауре, на Алтае, в Саянах, Прибайкалье.

Растёт на лугах, луговых степях, по опушкам лесов, в кустарниках и в светлых лесах чаще по долинам рек, на скалах, в борах.

Ботаническое описание 
Корневище ползучее, шнуровидное. Стебли одиночные или по 2—3, прямостоячие или восходящие, высотой 15—70 (до 100) см, довольно толстые.

Листья цельные, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, длиной 3—5,5 см, шириной 1,5—2,5 см, сердцевидно-треугольные, почти стеблеобъемлющие, сидячие или на коротких черешках, по краю от зубчато-пильчатых, до городчато-надрезанных, очень редко почти цельнокрайные, сверху голые, снизу с волосками.

Цветки в супротивных, густых, длиной 6—15 см, кистях, последние в числе 2—4, в пазухах верхних листьев; цветоножки тонкие, вверх направленные, курчаво волосистые, равны или немного длиннее линейно-ланцетных или линейных прицветников и чашечки. Чашечка неравно пятираздельная, реже четырёхраздельная, пятый зубец длиной около 1,5 мм; доли чашечки линейно-ланцетные до шиловидных, длиной 3—4 мм, голые или более менее волосистые; венчик диаметром 9—17 мм, ярко-синий, розоватый или белый, с тёмными жилками, в зеве белый и волосистый; доли венчика неравные, три яйцевидных или округло-яйцевидных и одна яйцевидная, коротко заострённые. Тычинки почти равны венчику, пыльники яйцевидные, как и нити, синие.

Коробочка широкообратнояйцевидная или обратно-сердцевидная до округлой, длиной 3—3,5, реже 5,5 мм, голая или покрыта редкими волосками, при основании округлая, на верхушке с неглубокой, узкой выемкой. Семена плоские, щитовидные, шириной около 1,5 мм.

Таксономия 
Вид Вероника широколистная входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 
 

Подорожниковые
Флора Евразии
Сорные растения
Растения, впервые описанные во 2-м издании книги Species Plantarum